Одинокий рейнджер () — персонаж американских вестернов. Этот носящий маску и непримиримый борец с беззаконием техасский рейнджер в своих деяниях всегда находит поддержку у индейского друга, Тонто.

Фигура Одинокого рейнджера схожа с другим известным персонажем историй о Диком Западе — Разящей Рукой, другом индейцев (Old Shatterhand). Впервые Одинокий рейнджер появляется в 1933 году, в руководимом Джорджем У.Трендлом и Фрэном Страйкером одноимённом радиошоу на детройтской станции WXYZ. В 1949—1957 годах выходит в свет телевизионный сериал с Клейтоном Муром в главной роли и с Джеем Сильверхельсом, сыгравшем в нём верного друга-индейца Тонто. Этот сериал с успехом прошёл позднее по телеэкранам в ряде стран Европы. Дальнейшее развитие сюжет об одиноком рейнджере получил в ряде комиксов, романов-вестернов и кинофильмов.

В июле 2013 года вышел фильм «Одинокий рейнджер», с Арми Хаммером в роли Одинокого рейнджера и с Джонни Деппом в роли индейца Тонто.

Прототипы 
По мнению историка Арта Бёртона, прототипом Одинокого рейнджера послужил сотрудник Службы маршалов США , прославившийся тем, что участвовал в аресте более 3 тысяч преступников и не получивший серьёзных повреждений в ходе задержаний. По словам Бёртона, на это сходство намекает упоминание в радиопередачах , куда ссылались многие арестованные Ривзом.

Литература
   Jim Bisco,  Buffalo's Lone Ranger: The Prolific Fran Striker Wrote the Book on Early Radio," Western New York Heritage, Volume 7, Number 4, Winter 2005.
  Martin Grams, The Green Hornet: A History of Radio, Motion Pictures, Comics and Television, OTR Publishing, 2010.
  Jim Harmon, The Great Radio Heroes, Doubleday, 1967.
 Reginald Jones, The Mystery of the Masked Man's Music: A Search for the Music Used on the Lone Ranger Radio Program, 1933-1954, Scarecrow Press, 1987  ISBN 0-8108-3974-1.
 Dick Osgood, Wyxie Wonderland: An Unauthorized 50-Year Diary of WXYZ Detroit. Ohio: Bowling Green University Press, 1981.
 Dave Holland, From Out Of The Past: A Pictorial History Of The Lone Ranger  (Holland House, 1988)
 Sherman Alexie, The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven, 1993, Perennial,  ISBN 978-0-06-097624-8
 Matthew Baugh Starr, The Lone Ranger Chronicles,    2012, Moonstone Books,  ISBN 978-1936814237

Примечания

Ссылки 

Персонажи вестернов
Персонажи комиксов
Супергерои
Вымышленные ковбои